Lundin kan syfta på:

 Lundin – ett efternamn samt personer med namnet
 Lundin Mining – ett svensk-kanadensiskt gruvföretag
 Lundin Energy – ett svenskt oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas
 Lundinsfären – en svensk-kanadensisk företagssfär
 Börje Lundin – ett alter ego för rockmusikern Eddie Meduza 
 Ebon Lundin – svensk långfilm från 1973
 Villa Lundin – villa från 1910-talet i Stockholm